Osoby o tym nazwisku:
 Antonio Rinaldi – włoski architekt
 Danilo Rinaldi – sanmaryński piłkarz
 Filip Rinaldi – rzymskokatolicki duchowny
 Gianpaolo Rinaldi – włoski brydżysta
 Gilmar Rinaldi – brazylijski piłkarz
 Jorge Rinaldi – argentyński piłkarz
 Michele Rinaldi – włoski piłkarz
 Niccolò Rinaldi – włoski polityk, urzędnik międzynarodowy, publicysta
 Salvatore Giovanni Rinaldi – rzymskokatolicki duchowny